Дворяни́нов Владисла́в Никола́евич (род. 1937) — советский инженер-конструктор, создатель боеприпасов для стрелкового оружия, кандидат технических наук, лауреат премии имени Ленинского комсомола, премии имени С. И. Мосина и премии Правительства Российской Федерации 2004 года в области науки и техники.

Автор около 40 патентов Российской Федерации и авторских свидетельств на изобретение.

Принимал участие в создании различных типов современных российских боевых патронов. (7,62-мм винтовочных снайперских патронов 7Н1 и 7Н14; 7,62-мм винтовочного патрона СТ-М2; 9-мм пистолетного патрона РГ028; 12,7-мм и 9-мм снайперских патронов; 12,7-мм двухпульных патронов 1СЛ и 1СЛТ и др.)

Один из ведущих специалистов по патронам.

Автор монографии «Боевые патроны стрелкового оружия».

Биография 
Родился в 1937 г. в Москве, в самом начале Великой Отечественной Войны, был эвакуирован вместе со своей семьёй в Казахстан, в село Каргалинка, где и провёл своё детство.

С 1953 года проживал вместе со своей семьёй в Алма-Ате. После окончания школы отправился в Ленинград и поступил в военно-механический институт (ныне Балтийский государственный технический университет), который успешно закончил в 1960 г.

После окончания обучения был отправлен в подмосковный город Климовск, в НИИ-61 (ныне Ордена Октябрьской революции Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения). В течение последующих 52 лет проработал в ЦНИИТОЧМАШ.

23 года работал инженером-конструктором и 29 лет занимал должность начальника отдела по боеприпасам стрелкового огнестрельного оружия. Всю свою трудовую жизнь занимался разработкой патронов.

Библиография 
 Дворянинов Владислав Николаевич монография «Боевые патроны стрелкового оружия», 2015.
 «Солдат удачи», 1996, № 10. Владислав Дворянинов. Супероружие на пороге.
 «Солдат удачи», 1997, № 4. Владислав Дворянинов. Не на жизнь, а на смерть. Каким путём пойдёт развитие индивидуального стрелкового оружия?
 «Солдат удачи», 1997, № 10. Владислав Дворянинов. Промежуточный, ставший основным.
 «Солдат удачи», 1998, № 8. Владислав Дворянинов. Главный калибр — продолжение истории.
 «Солдат удачи», 2000, № 8. Владислав Дворянинов. Несколько слов о снайпер-патроне.
 «Солдат удачи», 2000, № 8. Владислав Дворянинов. Составные прицельного огня.
 «Техника и вооружение», февраль 1993. В. Дворянинов, С. Дерюгин. Пуля 5,45: слухи и реальность.
 Ведомственный обзор, 1972. В. Н. Дворянинов, П. А. Ткачёв. Зарубежные боеприпасы со стреловидными пулями и стрелковое оружие под них.
 «Вопросы оборонной техники», серия XXI, вып. 10, 1971. В. Н. Дворянинов, В. И. Головтеев. Унификация и стандартизация боеприпасов стрелкового оружия.
 «Вопросы оборонной техники», серия IV, вып. 31, 1975. В. Н. Дворянинов. Метод вывода аналитических зависимостей для расчёта ДПВ.
 «Вопросы оборонной техники», серия 4, вып. 1-2 (173—174), 2007. В. Н. Дворянинов. История разработки патронов для подводной стрельбы.
 «Вопросы оборонной техники», 2007, серия 4, вып. 1-2 (173—174). В. Н. Дворянинов, В. И. Зубачёв. Становление отечественной системы научных исследований и разработок патронов стрелкового оружия.
 «Наука и жизнь», 2011, № 1. Дворянинов В. Н., Щёкин А. В. Откуда энергия.

Ссылки 
 Дворянинов Владислав Николаевич
 Интервью в газете «Утро вечера мудренее» с Владиславом Николаевичем Дворяниновым о его монографии «Боевые патроны стрелкового оружия»
 Отзыв на монографию Дворянинова Владислава Николаевича «Боевые патроны стрелкового оружия»

Конструкторы СССР
Лауреаты Государственной премии СССР
Конструкторы стрелкового оружия
Лауреаты премии имени С. И. Мосина